Por Branson pode estar à procura de:
 Branson (Colorado)
 Branson (Missouri)

Ver também
 Branson West

Desambiguação